Vatana (Iran) (voir : :en:Vatana
 Vatana (Madagascar)